El mañana – quotidiano messicano
 El mañana/Kids with Guns – singolo dei Gorillaz del 2006